Karl-Erik Fürst, švedski hokejist, * 19. avgust 1910, Stockholm, Švedska, † 27. november 1998, Švedska.

Fürst je v svoji karieri igral za kluba UoIF Matteus-Pojkarna in AIK IF v švedski ligi. Enkrat je osvojil naslov švedskega prvaka, v sezoni 1933/34. Za švedsko reprezentanco je nastopil na enem Evropskem prvenstvu, na katerem je bil dobitnik zlate medalje. Skupno je za reprezentanco na trinajstih tekmah dosegel šest golov.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| UoIF Matteus-Pojkarna
| Švedska liga
| 28/29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|-
| UoIF Matteus-Pojkarna
| Švedska liga
| 29/30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4
|
| 4
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 30/31
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 31/32
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 32
|
| 6
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 32/33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti UoIF Matteus-Pojkarna
Hokejisti AIK